Franciaország
Montagnieu, település Ain megyében
Montagnieu, település Isère megyében